Slaget vid Smolensk kan syfta på:

 Slaget vid Smolensk (1812) – under Napoleons ryska fälttåg
 Slaget vid Smolensk (1941) – tyskarna intar staden under Operation Barbarossa
 Slaget vid Smolensk (1943) – sovjetiskt återtagande av staden

Se även 
 Smolensk
 Belägringen av Smolensk